

Cinema 
 La setta delle tenebre (Rise: Blood Hunter) – film del 2007 diretto da Sebastian Gutierrez

Geografia 
 Rise – parrocchia civile dell'East Riding of Yorkshire (Regno Unito)

Musica

Album 
 Rise – album di Herb Alpert del 1979
 Rise – album dei Bad Brains del 1993
 Rise – album di Gabrielle del 1999
 Rise – album di Anoushka Shankar del 2005
 Rise – album dei The Answer del 2006
 Rise – album di Shaggy del 2012
 Rise – album degli Skillet del 2013
 Rise – album degli A Skylit Drive del 2013
 Rise: Ascension – album degli A Skylit Drive del 2015
 Rise – album degli Hollywood Vampires del 2019
 Rise – album dei Revolution Saints del 2020
 Rise – album dei The Rasmus del 2022

Singoli 
 Rise – singolo di Herb Alpert del 1979
 Rise – singolo dei Public Image Ltd. del 1986
 Rise – singolo di Gabrielle del 2000
 Rise – singolo di Ichiko del 2007
 Rise – singolo di Katy Perry del 2016
 Rise – singolo di Jonas Blue del 2018
 Rise – singolo degli Skillet del 2013
 Rise – singolo dei Purple Disco Machine del 2021
 Rise – singolo dei The Rasmus del 2022

Altro 
 Rise Records – etichetta discografica statunitense

Televisione 
 L'ascesa (Rise) – episodio della terza stagione di Star Trek: Voyager
 Rise – serie tv statunitense